Aal é o nome comum a duas árvores indianas da família das rubiáceas, de cujas raízes se extrai um corante vermelho. Pode também se referir ao próprio corante. Pode se referir às plantas:
 Morinda tinctoria
 Noni, nome comum da Morinda citrifalia

AAL pode também referir-se a:
 Associação Académica de Lisboa

Desambiguação